Sterrer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Sterrer (1818–1901), österreichischer Maler

 Wolfgang Erasmus Sterrer (* 1940), österreichischer Zoologe, Sachbuchautor und Hochschullehrer